Galéran de Meulan ist der Name folgender Personen:

 Galéran IV. de Meulan (1104–1166), Herr von Beaumont, Graf von Meulan und 1. Earl of Worcester, siehe Galéran IV. (Meulan)
 Galéran V. de Meulan († um 1191), Graf von Meulan, siehe Galéran V. (Meulan)